Сборная Израиля участвует на Олимпиадах под эгидой Олимпийского комитета страны.
Олимпийский комитет основан в 1933 году в подмандатной Палестине как «Олимпийский комитет Эрец-Исраэль» и зарегистрирован в МОК в 1934 году, а в 1952 году — как Олимпийский комитет Израиля.
В 1936 году команда «Эрец Исраэль» была приглашена участвовать в Берлинской олимпиаде, но отказалась от участия в ней из-за событий в нацистской Германии.

Трагические события в истории израильского спорта произошли в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене, когда 11 участников израильской делегации были убиты террористами из группировки «Чёрный сентябрь».

Спортсмены Израиля впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки и с тех пор пропустил лишь бойкотированные им Игры в Москве. На зимних Олимпийских играх Израиль дебютировал в 1994 году на Играх в Лиллехаммере. За время выступления на Олимпийских играх израильские спортсмены завоевали 13 олимпийских медалей: 3 золотых, 1 серебряную и 9 бронзовых. Свою первую медаль израильтяне выиграли лишь на своих 10-х Олимпийских в 1992 году в Барселоне. С тех пор сборная Израиля завоёвывала медали на всех летних ОИ кроме Олимпиады 2012 года в Лондоне. Первое золото было выиграно в 2004 году в Афинах, а самой удачной Олимпиадой стали Игры 2020 года (2 золота и 2 бронзы).

Израильские спортсмены традиционно более успешно выступают на Паралимпийских играх, чем на Олимпийских. В 2004 году на летних Паралимпийских играх в Афинах, израильтяне завоевали 13 медалей, из которых 4 оказались золотыми. Израиль, который никогда не был хозяином Олимпийских игр, принимал у себя летние Паралимпийские игры в 1968 году. Игры прошли в городе Тель-Авив.

Медалисты

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Израиля на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Израиль на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Израиля